Софер или сойфер — на иврите — писатель или переписчик священных текстов. Это слово также стало фамилией.

 Софер — переписчик еврейских свитков.
 Софер, Моше (Хатам Софер; 1762—1839) — известный европейский раввин.
 Софер, Рена (род. 1968) — американская актриса.

См. также